Fihn est un patronyme germanique qui peut faire référence à :

 Beatrice Fihn (1982-), personnalité suédoise, dirigeante de l'organisation non gouvernementale Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, Prix Nobel de la paix 2017 ;
  (1908-1998), compositeur et chef d'orchestre yougoslavo-allemand.